Augustin Joseph Isambert (1733-1793), général de brigade de la Révolution française ;
François-André Isambert (1792-1857), avocat et député français ;
François-André Isambert (1924-2017), sociologue français ;
Gustave Isambert (1841-1902), homme politique français ;
Viviane Isambert-Jamati (1924-2019), sociologue de l'éducation et universitaire française.
Patronyme français